Die 1. Lig  1994/95 war die 37. Spielzeit der höchsten türkischen Spielklasse im Männer-Fußball. Sie startete am 13. August 1994 mit dem Spiel Zeytinburnuspor gegen Fenerbahçe Istanbul und endete am 21. Mai 1995 mit dem 34. und letzten Spieltag. Vom 18. Dezember 1994 bis 22. Januar 1995 wurde die Saison durch die Winterpause unterbrochen.

Erster in der Saison und somit türkischer Meister der Herren wurde Beşiktaş Istanbul mit dem deutschen Trainer Christoph Daum. Mit dieser Saison wurde die 1. Lig wieder auf eine Liga mit 18 Mannschaften aufgestockt. Daher kamen zu den verbleibenden Mannschaften fünf Aufsteiger hinzu.

Teilnehmer 
Für die 1. Lig 1994/95 sind zu den aus der vorherigen Saison verbliebenen 13 Vereine die sechs Aufsteiger aus der letzten Zweitligasaison dazugekommen. Die Aufsteiger waren die Erst- bis Drittplatzierten der 2. Liga Petrol Ofisi SK, Denizlispor und Vanspor und die zwei Play-off-Sieger der 2. Lig Antalyaspor und Adana Demirspor. Während Denizlispor nach sieben Jahren, Antalyaspor nach acht Jahren und Adana Demirspor nach zwei zurückkehrten, stiegen Petrol Ofisi SK und Vanspor zum ersten Mal in ihren Vereinsgeschichte in die 1. Lig auf.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenkönig 

Aykut Kocaman wurde mit 27 Toren Torschützenkönig der Saison 1994/95.

Die Meistermannschaft von Besiktas Istanbul

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der höchsten Spielklasse auf tff.org türkisch
 Offizielle Internetpräsenz der 1. Lig 1994/95 auf tff.org türkisch
 
 1. Lig 1994/95 auf mackolik.com türkisch
 1. Lig 1994/95 auf angelfire.com englisch

1994/95
Fußballsaison 1994/95